beczka – naczynie
 beczka – figura akrobacji lotniczej
 beczka – bryła geometryczna
 beczka – narzędzie kary
 Beczka – duszpasterstwo akademickie
 Beczka – herb szlachecki
 beczka – jednostka miary równa 271,36 dm3

zobacz też 
 Beczka Liebiga – jedno z praw ekologii klasycznej
 Dąb Beczka – dąb z rosnący w Puszczy Białowieskiej
 Beczka Danaid – artefakt mitologii greckiej
 Beczka Amontillado – nowela Edgara Allana Poego
 Beczka Amontillado – polski film fabularny z 1971
 Beczka prochu – jugosłowiańsko-macedoński film fabularny z 1998
 Göncska beczka – odmiana baryłki
 Wielka Beczka – wielka beczka wina znajdująca się na zamku w Heidelbergu